Osoby o tym samym imieniu i nazwisku
 Wojciech Skibiński (1929–2016) – polski aktor i reżyser
 Wojciech Skibiński (ur. 1959) – polski aktor